Stagg ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Alonzo Stagg (1862–1965), US-amerikanischer Footballspieler und Footballtrainer
 Frank Stagg (1942–1976), Mitglied der Provisional Irish Republican Army und Hungerstreikender
 Peter Stagg (* 1941), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Siobhan Stagg (* 1987), australische Opernsängerin (Lyrischer Koloratursopran)

Stagg ist der Name folgender Unternehmen:
 Stagg Music, belgischer Musikinstrumentenhersteller

Siehe auch:
 Stag
 Stack